Les Ormes, commune française de la Vienne
 Les Ormes, commune française de l'Yonne

Voir aussi 
 Ormes, commune française de l'Aube
 Ormes, commune française de l'Eure
 Ormes, commune française du Loiret
 Ormes, commune française de la Marne
 Ormes, commune française de Saône-et-Loire
 Ormes-et-Ville, commune française de Meurthe-et-Moselle